Die Players Championship 2018 war ein Snookerturnier der Snooker-Saison 2017/18, das vom 19. bis 25. März 2018 in Llandudno im Norden von Wales ausgetragen wurde. Das Turnier fand zum zweiten Mal in Folge an selber Stelle statt. Die Qualifikation erfolgte über alle Turniere der bis dahin gespielten Saison: Die Top 16 der Einjahresrangliste vom Riga Masters 2017 bis zu den Gibraltar Open 2018 waren startberechtigt.

Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump. Er verlor im Halbfinale gegen Ronnie O’Sullivan, der anschließend auch das Turnier gewann. O’Sullivan besiegte im Finale Shaun Murphy mit 10:4.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb unverändert. Waren die 125.000 £ im Vorjahr noch das dritthöchste Preisgeld für einen Turniersieger, so fiel das Turnier in dieser Saison hinter vier chinesische Turniere zurück.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 30.000 £.

Turnierplan 
Alle Runden bis auf das Finale wurden im Best-of-11-Modus gespielt. Im Vorjahr waren die ersten beiden Runden noch Best of 9. Im Finale wurde Best of 19 gespielt.

Finale

Century-Breaks 
Es wurden 27 Breaks von 100 oder mehr Punkten in den vier Runden gespielt. Drei Spielern gelangen jeweils 5 Centurys, das höchste Break von 143 Punkten erzielte Turniersieger Ronnie O’Sullivan im Halbfinale.

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Llandudno (Wales)